Кубок Туреччини з футболу 2010–2011 — 49-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул вдев'яте здобув Бешікташ.

Календар

Третій раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2010

|}

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2 лютого/3 березня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3 лютого/2 березня 2011

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|6/20 квітня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|7/21 квітня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Туреччини на soccerway 

2010—2011
Туреччина
Туреччина
2010 у турецькому спорті
2011 у турецькому спорті